Пальмильяс () — топоним, встречающийся в Мексике.

 Пальмильяс — деревня в штате Веракрус, муниципалитет Янга.
 Пальмильяс — посёлок в штате Керетаро, муниципалитет Сан-Хуан-дель-Рио.
 Пальмильяс — деревня в штате Колима, муниципалитет Куаутемок.
 Пальмильяс — муниципалитет в штате Тамаулипас;
 Пальмильяс — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.